Consonant heeft meerdere betekenissen:
 In de linguïstiek betekent het medeklinker.
 Het is een muzikale term voor welluidendheid is het tegenovergestelde van dissonant, zie consonantie.

Zie ook
 consonantenschrift, een vorm van alfabetisch schrift